"Canales", que em Língua castelhana, quer dizer "canais", pode significar:

 Canales, município espanhol de Castela e Leão
 Canales de la Sierra, município espanhol de La Rioja
 Villa Canales, município guatemalteco do departamento de Guatemala
 Chozas de Canales, município espanhol de Castela-Mancha
 Aeroporto Internacional General Servando Canales, aeroporto mexicano

Ver também
 

Desambiguações de topônimos